

Persone 
 Kirsten Thorup – scrittrice danese
 Jess Thorup – allenatore di calcio ed ex calciatore danese, attaccante
 Jørgen Thorup – musicista danese
 Peter Thorup – musicista danese
 Simon Thorup Kjær – calciatore danese, difensore